Colchester puede hacer referencia a:

 Colchester, un distrito con el estatus de municipio ubicado en el condado de Essex (Inglaterra);
 la circunscripción parlamentaria de Colchester, centrada en el distrito anterior;
 Colchester, pueblo y sede administrativa del distrito de Colchester;
 la estación de ferrocarril de Colchester;
 el club de fútbol Colchester United;
 el condado de Colchester, en la provincia de Nueva Escocia (Canadá);
 varios lugares de Estados Unidos:
 el pueblo de Colchester, en el estado de Connecticut;
 Colchester, un lugar designado por el censo en el estado anterior;
 la ciudad de Colchester, en el estado de Illinois;
 el municipio de Colchester, también en el estado anterior;
 el pueblo de Colchester, en el estado de Nueva York;
 el pueblo de Colchester, en el estado de Vermont.